Sedley bezeichnet:
 Sedley (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Sedley ist der Familienname folgender Personen: 
 Catherine Sedley, Countess of Dorchester (1657–1717), Mätresse von König Jakob II. von England
 Charles Sedley (1639–1701), englischer Dichter
 David Sedley (* 1947), britischer Philosophiehistoriker 
 Kate Sedley (* 1926), englische Schriftstellerin